|-
|(74001)||1998 FW45|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,146|| align=right|3,65|| align=right|3,238||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74002)||1998 FL47|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,202|| align=right|2,03|| align=right|3,587||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74003)||1998 FP48|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|4,12|| align=right|3,690||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74004)||1998 FS64|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,469||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74005)||1998 FH70|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,212|| align=right|3,68|| align=right|3,665||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74006)||1998 FP71|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,117|| align=right|8,94|| align=right|5,575||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74007)||1998 FY78|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,155|| align=right|6,32|| align=right|3,604||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74008)||1998 FM103|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,109|| align=right|3,42|| align=right|3,644||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74009)||1998 FV103|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,051|| align=right|6,14|| align=right|3,574||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74010)||1998 FC104|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|6,26|| align=right|3,462||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74011)||1998 FE106|| align=right|16,5|| align=right|2,266|| align=right|0,045|| align=right|6,82|| align=right|3,409||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74012)||1998 FP108|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|5,31|| align=right|3,606||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74013)||1998 FJ109|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,097|| align=right|6,84|| align=right|3,560||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74014)||1998 FK114|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,208|| align=right|5,51|| align=right|3,757||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74015)||1998 FP130|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,034|| align=right|2,61|| align=right|3,456||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74016)||1998 FK136|| align=right|13,2|| align=right|3,799|| align=right|0,099|| align=right|11,86|| align=right|7,405||HLD||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74017)||1998 FN138|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,311|| align=right|30,65|| align=right|4,283||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74018)||1998 FF148|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,163|| align=right|2,21|| align=right|3,663||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74019)||1998 GY|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,191|| align=right|6,26|| align=right|3,438||MBA||2. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74020)||1998 GW10|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,059|| align=right|7,34|| align=right|3,331||MBA||2. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74021)||1998 HP1|| align=right|16,9|| align=right|2,349|| align=right|0,127|| align=right|5,35|| align=right|3,600||MBA||19. april 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(74022)||1998 HG2|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,060|| align=right|3,63|| align=right|3,210||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74023)||1998 HK4|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,179|| align=right|5,52|| align=right|3,513||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74024)||1998 HR4|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,135|| align=right|1,78|| align=right|3,758||MBA||23. april 1998||Kleť||Klet
|-
|(74025)||1998 HA6|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,123|| align=right|7,37|| align=right|3,349||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74026)||1998 HL8|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,130|| align=right|7,64|| align=right|3,614||MBA||22. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74027)||1998 HG18|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,189|| align=right|3,81|| align=right|3,746||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74028)||1998 HR18|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,214|| align=right|4,40|| align=right|3,697||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74029)||1998 HR19|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,111|| align=right|6,82|| align=right|3,595||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74030)||1998 HF21|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,083|| align=right|7,38|| align=right|3,478||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74031)||1998 HM22|| align=right|17,0|| align=right|2,341|| align=right|0,143|| align=right|2,36|| align=right|3,582||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74032)||1998 HR27|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,177|| align=right|3,33|| align=right|3,427||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74033)||1998 HW27|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,105|| align=right|6,57|| align=right|3,368||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74034)||1998 HX31|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,214|| align=right|4,50|| align=right|3,637||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74035)||1998 HF44|| align=right|16,0|| align=right|2,563|| align=right|0,136|| align=right|3,60|| align=right|4,103||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74036)||1998 HR45|| align=right|16,5|| align=right|2,258|| align=right|0,106|| align=right|3,48|| align=right|3,393||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74037)||1998 HB55|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,094|| align=right|2,37|| align=right|3,332||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74038)||1998 HE74|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,168|| align=right|1,86|| align=right|3,596||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74039)||1998 HA80|| align=right|17,1|| align=right|2,289|| align=right|0,111|| align=right|4,16|| align=right|3,463||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74040)||1998 HU83|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,179|| align=right|3,95|| align=right|3,725||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74041)||1998 HC88|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,191|| align=right|11,91|| align=right|4,114||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74042)||1998 HX92|| align=right|16,2|| align=right|2,231|| align=right|0,129|| align=right|3,33|| align=right|3,332||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74043)||1998 HV96|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,061|| align=right|8,30|| align=right|3,484||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74044)||1998 HQ98|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,201|| align=right|3,52|| align=right|3,778||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74045)||1998 HG102|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,162|| align=right|4,29|| align=right|3,850||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74046)||1998 HX102|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,137|| align=right|3,65|| align=right|3,803||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74047)||1998 HF107|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,266|| align=right|7,91|| align=right|3,596||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74048)||1998 HP121|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,105|| align=right|5,71|| align=right|3,379||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74049)||1998 HA123|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,155|| align=right|7,30|| align=right|3,349||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74050)||1998 HF127|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,119|| align=right|6,34|| align=right|3,506||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74051)||1998 HP150|| align=right|13,7|| align=right|3,926|| align=right|0,140|| align=right|3,52|| align=right|7,779||HLD||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74052)||1998 JB1|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,129|| align=right|6,84|| align=right|3,680||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74053)||1998 JV3|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,114|| align=right|7,52|| align=right|3,743||MBA||6. maj 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74054)||1998 JT4|| align=right|13,5|| align=right|3,939|| align=right|0,163|| align=right|5,06|| align=right|7,818||HLD||1. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74055)||1998 KY6|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,216|| align=right|10,50|| align=right|3,841||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74056)||1998 KM9|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,077|| align=right|7,54|| align=right|3,658||MBA||28. maj 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74057)||1998 KW12|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,096|| align=right|2,60|| align=right|3,688||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74058)||1998 KQ18|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,198|| align=right|2,65|| align=right|3,760||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74059)||1998 KJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,161|| align=right|3,24|| align=right|3,615||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74060)||1998 KJ24|| align=right|17,0|| align=right|2,357|| align=right|0,208|| align=right|2,86|| align=right|3,617||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74061)||1998 KK28|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,101|| align=right|8,12|| align=right|3,382||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74062)||1998 KR33|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,138|| align=right|2,78|| align=right|3,316||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74063)||1998 KQ39|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,326|| align=right|5,44|| align=right|4,190||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74064)||1998 KZ41|| align=right|16,6|| align=right|2,446|| align=right|0,191|| align=right|4,94|| align=right|3,825||MBA||26. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74065)||1998 KS61|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,206|| align=right|12,34|| align=right|4,134||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74066)||1998 KH65|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,149|| align=right|2,61|| align=right|3,902||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74067)||1998 MH3|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,033|| align=right|27,64|| align=right|4,295||MBA||16. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74068)||1998 MJ4|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,134|| align=right|6,12|| align=right|3,482||MBA||22. junij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74069)||1998 MO7|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,078|| align=right|13,95|| align=right|3,748||MBA||22. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74070)||1998 MC9|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,289|| align=right|12,22|| align=right|4,280||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74071)||1998 MH9|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,175|| align=right|5,38|| align=right|3,707||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74072)||1998 MK9|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,245|| align=right|7,13|| align=right|4,064||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74073)||1998 MO13|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,274|| align=right|17,36|| align=right|4,095||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74074)||1998 MC29|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,233|| align=right|3,74|| align=right|4,154||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74075)||1998 MG29|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,266|| align=right|6,02|| align=right|4,234||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74076)||1998 MT33|| align=right|16,1|| align=right|2,622|| align=right|0,162|| align=right|7,61|| align=right|4,244||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74077)||1998 MA47|| align=right|15,8|| align=right|2,583|| align=right|0,215|| align=right|1,76|| align=right|4,151||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74078)||1998 NP|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,137|| align=right|12,69|| align=right|4,261||MBA||3. julij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74079)||1998 NS|| align=right|15,3|| align=right|2,450|| align=right|0,254|| align=right|10,73|| align=right|3,835||MBA||11. julij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74080)||1998 OW|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,166|| align=right|6,08|| align=right|4,119||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74081)||1998 OU1|| align=right|14,7|| align=right|1,798|| align=right|0,051|| align=right|24,99|| align=right|2,410||MBA||24. julij 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74082)||1998 OM3|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,162|| align=right|6,56|| align=right|3,765||MBA||23. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74083)||1998 OF6|| align=right|14,0|| align=right|2,587|| align=right|0,167|| align=right|12,31|| align=right|4,160||MBA||30. julij 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(74084)||1998 OA10|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,145|| align=right|2,98|| align=right|4,262||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74085)||1998 OB12|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,238|| align=right|4,83|| align=right|4,138||MBA||22. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74086)||1998 OE12|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,185|| align=right|5,51|| align=right|4,159||MBA||28. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74087)||1998 OS13|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,199|| align=right|12,43|| align=right|4,370||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74088)||1998 OK14|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,339|| align=right|5,51|| align=right|4,179||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74089)||1998 OJ15|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,213|| align=right|4,28|| align=right|4,285||MBA||20. julij 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74090)||1998 QU|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,106|| align=right|5,35|| align=right|3,714||MBA||18. avgust 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(74091)||1998 QH3|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,221|| align=right|23,00|| align=right|4,263||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74092)||1998 QJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,717|| align=right|0,113|| align=right|3,67|| align=right|4,478||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74093)||1998 QU6|| align=right|13,8|| align=right|2,333|| align=right|0,263|| align=right|23,55|| align=right|3,563||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74094)||1998 QU8|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,167|| align=right|13,08|| align=right|4,188||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74095)||1998 QC15|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,112|| align=right|8,26|| align=right|4,512||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74096)||1998 QD15|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|1,90|| align=right|3,663||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74097)||1998 QX15|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,213|| align=right|10,24|| align=right|4,324||MBA||17. avgust 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(74098)||1998 QA21|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,115|| align=right|15,19|| align=right|4,113||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74099)||1998 QK22|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,158|| align=right|13,66|| align=right|4,318||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74100)||1998 QE26|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,120|| align=right|11,54|| align=right|4,561||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(74101)||1998 QS30|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,156|| align=right|13,45|| align=right|4,496||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74102)||1998 QX30|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,185|| align=right|2,23|| align=right|3,735||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74103)||1998 QP31|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,081|| align=right|6,49|| align=right|3,505||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74104)||1998 QK35|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,262|| align=right|4,10|| align=right|4,210||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74105)||1998 QW35|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,164|| align=right|4,22|| align=right|4,222||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74106)||1998 QS36|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,149|| align=right|14,06|| align=right|4,259||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74107)||1998 QM37|| align=right|14,0|| align=right|2,385|| align=right|0,066|| align=right|5,68|| align=right|3,681||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74108)||1998 QP37|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,106|| align=right|3,36|| align=right|3,461||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74109)||1998 QT37|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,330|| align=right|8,92|| align=right|4,353||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74110)||1998 QU37|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,219|| align=right|1,77|| align=right|4,370||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74111)||1998 QD39|| align=right|16,9|| align=right|2,449|| align=right|0,217|| align=right|1,60|| align=right|3,831||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74112)||1998 QE40|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,174|| align=right|3,12|| align=right|3,893||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74113)||1998 QZ42|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,176|| align=right|4,92|| align=right|4,410||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74114)||1998 QV46|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,274|| align=right|14,44|| align=right|4,284||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74115)||1998 QR48|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,295|| align=right|1,08|| align=right|4,302||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74116)||1998 QL49|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,246|| align=right|3,87|| align=right|4,415||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74117)||1998 QG50|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,201|| align=right|13,63|| align=right|4,260||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74118)||1998 QS50|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,245|| align=right|5,37|| align=right|4,429||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74119)||1998 QH52|| align=right|13,9|| align=right|2,456|| align=right|0,056|| align=right|7,56|| align=right|3,847||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74120)||1998 QJ53|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,218|| align=right|6,77|| align=right|4,172||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74121)||1998 QT53|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,261|| align=right|11,22|| align=right|3,529||MBA||28. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74122)||1998 QU54|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,328|| align=right|4,20|| align=right|4,236||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74123)||1998 QG56|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,228|| align=right|16,98|| align=right|4,064||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74124)||1998 QB58|| align=right|15,6|| align=right|2,683|| align=right|0,077|| align=right|1,84|| align=right|4,394||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74125)||1998 QD59|| align=right|16,4|| align=right|2,643|| align=right|0,093|| align=right|2,43|| align=right|4,295||MBA||26. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74126)||1998 QV60|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,131|| align=right|5,51|| align=right|3,752||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74127)||1998 QG61|| align=right|16,3|| align=right|2,707|| align=right|0,252|| align=right|4,75|| align=right|4,453||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74128)||1998 QA66|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|11,01|| align=right|4,218||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74129)||1998 QT67|| align=right|15,8|| align=right|2,674|| align=right|0,184|| align=right|12,67|| align=right|4,373||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74130)||1998 QC68|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,190|| align=right|11,11|| align=right|4,303||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74131)||1998 QN69|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,113|| align=right|13,88|| align=right|4,214||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74132)||1998 QN71|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,183|| align=right|6,05|| align=right|3,536||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74133)||1998 QV71|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,118|| align=right|15,01|| align=right|4,351||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74134)||1998 QG72|| align=right|14,6|| align=right|2,648|| align=right|0,160|| align=right|15,52|| align=right|4,308||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74135)||1998 QL72|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,156|| align=right|10,71|| align=right|4,057||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74136)||1998 QP73|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,185|| align=right|11,66|| align=right|4,212||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74137)||1998 QY74|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,058|| align=right|12,88|| align=right|4,260||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74138)||1998 QD75|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,253|| align=right|10,17|| align=right|4,408||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74139)||1998 QC77|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,092|| align=right|17,45|| align=right|3,997||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74140)||1998 QD77|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,158|| align=right|7,48|| align=right|4,567||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74141)||1998 QK77|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,231|| align=right|29,68|| align=right|4,574||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74142)||1998 QL77|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,150|| align=right|9,86|| align=right|4,282||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74143)||1998 QP77|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,070|| align=right|21,67|| align=right|4,312||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74144)||1998 QV77|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,164|| align=right|12,95|| align=right|4,416||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74145)||1998 QO84|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,300|| align=right|10,02|| align=right|4,336||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74146)||1998 QS84|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,281|| align=right|10,72|| align=right|4,288||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74147)||1998 QR86|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,263|| align=right|7,85|| align=right|4,496||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74148)||1998 QP87|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,221|| align=right|10,72|| align=right|4,308||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74149)||1998 QE88|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,092|| align=right|13,76|| align=right|4,329||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74150)||1998 QR89|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,276|| align=right|9,62|| align=right|4,108||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74151)||1998 QD90|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,289|| align=right|12,56|| align=right|4,078||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74152)||1998 QH90|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,193|| align=right|11,74|| align=right|4,496||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74153)||1998 QJ90|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,268|| align=right|14,48|| align=right|4,625||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74154)||1998 QM91|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,137|| align=right|12,60|| align=right|4,538||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74155)||1998 QK93|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,155|| align=right|13,32|| align=right|4,351||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74156)||1998 QH95|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,151|| align=right|12,95|| align=right|4,139||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74157)||1998 QK96|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,240|| align=right|15,93|| align=right|4,212||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74158)||1998 QU97|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,223|| align=right|22,67|| align=right|3,691||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74159)||1998 QA100|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,064|| align=right|2,85|| align=right|4,583||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74160)||1998 QE101|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,312|| align=right|29,62|| align=right|4,294||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74161)||1998 QF101|| align=right|15,9|| align=right|2,668|| align=right|0,218|| align=right|3,10|| align=right|4,358||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74162)||1998 QR102|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,064|| align=right|4,18|| align=right|3,709||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74163)||1998 QA104|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,180|| align=right|7,31|| align=right|4,226||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74164)||1998 QL104|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,187|| align=right|4,83|| align=right|4,091||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74165)||1998 QU104|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,194|| align=right|5,50|| align=right|4,278||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74166)||1998 QO109|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,185|| align=right|3,10|| align=right|4,283||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(74167)||1998 RF2|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,204|| align=right|13,39|| align=right|4,514||MBA||15. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74168)||1998 RK2|| align=right|15,4|| align=right|2,763|| align=right|0,071|| align=right|5,43|| align=right|4,592||MBA||15. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74169)||1998 RX2|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,120|| align=right|7,80|| align=right|4,109||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74170)||1998 RB3|| align=right|17,0|| align=right|2,396|| align=right|0,145|| align=right|1,18|| align=right|3,707||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74171)||1998 RA6|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,249|| align=right|4,02|| align=right|4,415||MBA||13. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74172)||1998 RX7|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,066|| align=right|4,42|| align=right|4,291||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74173)||1998 RL8|| align=right|16,0|| align=right|2,684|| align=right|0,222|| align=right|2,56|| align=right|4,396||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74174)||1998 RL11|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,072|| align=right|13,88|| align=right|4,307||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74175)||1998 RX13|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,181|| align=right|12,48|| align=right|4,083||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74176)||1998 RF17|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|2,31|| align=right|4,225||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74177)||1998 RZ18|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,146|| align=right|5,46|| align=right|4,030||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74178)||1998 RD19|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,181|| align=right|14,07|| align=right|4,092||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74179)||1998 RZ23|| align=right|15,2|| align=right|2,264|| align=right|0,157|| align=right|5,52|| align=right|3,406||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74180)||1998 RK26|| align=right|15,8|| align=right|2,621|| align=right|0,148|| align=right|13,76|| align=right|4,243||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74181)||1998 RB28|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,097|| align=right|14,36|| align=right|4,205||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74182)||1998 RR30|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,126|| align=right|12,98|| align=right|4,645||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74183)||1998 RF39|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,231|| align=right|2,83|| align=right|4,611||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74184)||1998 RM39|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,053|| align=right|6,71|| align=right|3,706||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74185)||1998 RV39|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,148|| align=right|6,78|| align=right|4,074||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74186)||1998 RJ40|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,058|| align=right|7,18|| align=right|3,568||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74187)||1998 RZ40|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|4,028||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74188)||1998 RC43|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,105|| align=right|4,14|| align=right|4,331||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74189)||1998 RM43|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,201|| align=right|2,56|| align=right|4,450||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74190)||1998 RA44|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,263|| align=right|3,25|| align=right|4,162||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74191)||1998 RK45|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,096|| align=right|7,61|| align=right|4,447||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74192)||1998 RV45|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,179|| align=right|4,28|| align=right|4,219||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74193)||1998 RW45|| align=right|16,0|| align=right|2,600|| align=right|0,123|| align=right|2,19|| align=right|4,193||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74194)||1998 RL48|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|4,545||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74195)||1998 RJ49|| align=right|15,2|| align=right|2,522|| align=right|0,089|| align=right|1,62|| align=right|4,004||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74196)||1998 RU49|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,195|| align=right|3,23|| align=right|3,746||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74197)||1998 RX49|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,197|| align=right|3,10|| align=right|3,717||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74198)||1998 RA50|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,162|| align=right|11,54|| align=right|4,323||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74199)||1998 RA52|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,174|| align=right|4,22|| align=right|4,094||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74200)||1998 RB53|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,184|| align=right|10,68|| align=right|4,412||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74201)||1998 RR55|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,211|| align=right|4,24|| align=right|4,072||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74202)||1998 RL56|| align=right|14,9|| align=right|2,467|| align=right|0,090|| align=right|11,39|| align=right|3,875||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74203)||1998 RN56|| align=right|13,9|| align=right|2,402|| align=right|0,154|| align=right|14,20|| align=right|3,722||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74204)||1998 RH58|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,112|| align=right|8,27|| align=right|4,214||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74205)||1998 RS58|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,194|| align=right|3,14|| align=right|4,325||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74206)||1998 RY58|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,186|| align=right|1,51|| align=right|4,612||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74207)||1998 RJ59|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,157|| align=right|5,14|| align=right|4,108||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74208)||1998 RD60|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,147|| align=right|15,02|| align=right|4,051||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74209)||1998 RJ60|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,227|| align=right|10,23|| align=right|4,260||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74210)||1998 RX60|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,174|| align=right|4,38|| align=right|4,153||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74211)||1998 RO65|| align=right|16,1|| align=right|2,624|| align=right|0,222|| align=right|1,51|| align=right|4,250||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74212)||1998 RS66|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,098|| align=right|2,37|| align=right|4,524||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74213)||1998 RD67|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,204|| align=right|14,05|| align=right|3,681||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74214)||1998 RO68|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,187|| align=right|12,19|| align=right|4,392||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74215)||1998 RV68|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,114|| align=right|1,68|| align=right|4,570||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74216)||1998 RX70|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,279|| align=right|6,70|| align=right|4,387||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74217)||1998 RB73|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,341|| align=right|7,41|| align=right|3,757||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74218)||1998 RW73|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,084|| align=right|4,11|| align=right|3,856||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74219)||1998 RM78|| align=right|13,6|| align=right|2,465|| align=right|0,083|| align=right|7,15|| align=right|3,870||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74220)||1998 RX78|| align=right|14,9|| align=right|2,707|| align=right|0,051|| align=right|6,68|| align=right|4,453||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74221)||1998 RU80|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,105|| align=right|16,92|| align=right|4,213||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74222)||1998 RZ80|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,154|| align=right|8,82|| align=right|4,121||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74223)||1998 RD81|| align=right|16,0|| align=right|2,721|| align=right|0,166|| align=right|4,26|| align=right|4,489||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74224)||1998 SX1|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|13,46|| align=right|4,330||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74225)||1998 SR9|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,105|| align=right|4,31|| align=right|4,573||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74226)||1998 SZ12|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,077|| align=right|13,43|| align=right|4,410||MBA||21. september 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(74227)||1998 SR13|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,084|| align=right|6,82|| align=right|4,645||MBA||23. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74228)||1998 SJ15|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,124|| align=right|5,26|| align=right|4,132||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74229)||1998 SE18|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,090|| align=right|3,44|| align=right|4,537||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74230)||1998 SN23|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|4,80|| align=right|4,189||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74231)||1998 SS24|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,158|| align=right|5,02|| align=right|4,229||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74232)||1998 ST26|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,078|| align=right|10,61|| align=right|5,336||MBA||24. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(74233)||1998 SU35|| align=right|14,9|| align=right|2,581|| align=right|0,197|| align=right|11,96|| align=right|4,145||MBA||24. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74234)||1998 SW36|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|4,132||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74235)||1998 SF42|| align=right|16,5|| align=right|2,653|| align=right|0,120|| align=right|1,71|| align=right|4,321||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74236)||1998 SC47|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,069|| align=right|3,53|| align=right|4,600||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74237)||1998 SX47|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,048|| align=right|2,72|| align=right|4,287||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74238)||1998 SM48|| align=right|15,7|| align=right|2,613|| align=right|0,046|| align=right|3,19|| align=right|4,224||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74239)||1998 SP48|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,038|| align=right|4,09|| align=right|4,052||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74240)||1998 SY52|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,170|| align=right|13,64|| align=right|4,319||MBA||30. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74241)||1998 SM54|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,084|| align=right|12,60|| align=right|4,023||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74242)||1998 SY54|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,223|| align=right|9,66|| align=right|4,191||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74243)||1998 SR55|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,092|| align=right|2,55|| align=right|4,461||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74244)||1998 SS57|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|3,10|| align=right|4,204||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74245)||1998 SO59|| align=right|13,7|| align=right|2,439|| align=right|0,081|| align=right|9,79|| align=right|3,808||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74246)||1998 SS62|| align=right|16,1|| align=right|2,544|| align=right|0,124|| align=right|1,73|| align=right|4,056||MBA||23. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74247)||1998 SR64|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,035|| align=right|6,47|| align=right|4,549||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74248)||1998 SS64|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,258|| align=right|4,18|| align=right|4,412||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74249)||1998 SB65|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,146|| align=right|8,61|| align=right|4,106||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74250)||1998 SN65|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,225|| align=right|8,16|| align=right|4,619||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov